Struve puede hacer referencia a:
Astrónomos (formaron una especie de dinastía científica)
 Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793–1864).
 Otto Wilhelm von Struve (1819–1905), hijo del anterior.
 Ludwig Struve (1858–1920), hijo del anterior.
 Hermann Struve (1870–1944), hermano del anterior.
 Otto Struve (1897–1963), hijo del anterior.

Autores de nombres botánicos
 C.Struve - Curt Struve fl. 1872
 Struve - Gustav Adolph Struve 1811-1889.

Historiadores
 Vasili Vasílievich Struve (1889-1965), historiador soviético.

Políticos
Gustav Struve (1805–1870), político prusiano
Piotr Struve (1870–1944), político economista, filósofo y editor ruso, bisnieto de Friedrich Georg Wilhelm.

Objetos nombrados en honor de los astrónomos Struve
768 Struveana - asteroide nombrado así por Friedrich Georg Wilhelm von Struve, Otto Wilhem von Struve, y Karl Hermann Struve.
2227 Otto Struve - asteroide nombrado así en honor de Otto Struve.
Struve 2398 - sistema estelar binario
Cráter Struve - cráter de la Luna.
Arco Geodésico de Struve – sitio patrimonio de la humanidad.
Telescopio Otto Struve - telescopio del Observatorio McDonald.